Carlota Federica de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Charlotte Friederike zu Mecklenburg-Schwerin; Ludwigslust, 4 de diciembre de 1784- Roma, 13 de julio de 1840) fue duquesa de Mecklemburgo-Schwerin por nacimiento, y princesa heredera de Dinamarca y Noruega por matrimonio.

Biografía 
Era hija del duque Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin y de la princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Contrajo nupcias el 21 de junio de 1806 con el entonces príncipe Cristián, heredero de Dinamarca y Noruega, convirtiéndose en princesa heredera. En 1808 tuvo al que sería el único hijo del rey, el príncipe Federico (futuro Federico VII de Dinamarca).

Mantuvo una escandalosa aventura amorosa con el cantante y compositor francés Édouard Du Puy, lo que le valió el divorcio del príncipe en 1810 y la prohibición de volver a ver a su hijo. Los siguientes años de su vida los pasó principalmente en un palacio en Horsens, en Jutlandia, donde sostuvo nuevas relaciones sentimentales con oficiales de la guarnición militar de la localidad.

En 1829 viajó a Italia, estableció definitivamente su domicilio en Roma y se convirtió a la fe católica. En esa ciudad murió en 1840.

Sepultura 
Sus restos reposaron inicialmente en el Cementerio Teutónico, en la Ciudad del Vaticano. En 2019, tras la apertura de su tumba y la vecina tumba de la princesa Sofía de Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein (hija primogénita del príncipe Luis Carlos de Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein) en busca de los restos de Emanuela Orlandi, se descubre que ambas tumbas permanecen vacías.

Antepasados

Bibliografía 
 Bramsen, Bo, "Ferdinand og Caroline", Politikens Förlag, Köpenhamn 1969

Enlaces externos

Referencias 

Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Danesas del siglo XVIII
Danesas del siglo XIX
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Fallecidos en Roma